ИИ — аббревиатура.

 Искусственный интеллект
 Игровой искусственный интеллект
 Компонент сложносоставных слов, искусственный интеллект: ИИ-Комьюнити, ИИ-сообщество, ИИ-программист.
 РосНИИ ИИ — Российский Научно-исследовательский институт искусственного интеллекта.
 Информационная инфраструктура
 Информационное издание
 Исламский институт, Республика Ингушетия, ст. Орджоникидзевская
 Инвестиционный институт
 Институт иммунологии
 Институт инноватики
 Институт информатики
 Институт истории
 Интернет-индекс
 Ионизирующее излучение
 Ишемический инсульт
 Искусственная инсеминация
 Извещение об изменении
 ИИ(ii) — обозначение, указывающее на иронию или сарказм.

Топонимы 
 Японское имя. Ии Наоскэ — глава правительства (бакуфу) в Японии с 1858.
 Остров у Британии.
 Ии — поселок в Австралии.

См. также 
 EE

Примечания